Властислав Гофман (; 6 февраля 1884, Йичин — 28 марта 1964, Прага) — чешский театральный художник, сценограф, график, архитектор, урбанист, теоретик архитектуры с мировым именем и дизайнер мебели.

Один из ведущих представителей авангарда XX-го века и создателей чешского кубизма, уникального течения, в котором идеи кубизма применялись в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.

Лауреат Государственной премии Чехословакии (1924). Заслуженный умелец (художник) ЧССР (посмертно, 1964)

Биография 

В 1902—1907 годах изучал архитектуру в Чешской высшей технической школе в Праге (ныне Чешский технический университет). Активный участник авангардных направлений в чешском искусстве, был связан с многими известными художниками и писателями того времени, в частности, Карелом Чапеком, Вацлавом Шпала, Яном Зрзавым и др.

Творческая деятельность 
Как архитектор Гофман находился под сильным влиянием чешского кубизма. Совместно с Франтишеком Менцлем построил Йираскув мост через Влатаву в Праге (1929—1933).

В 1949—1951 — по его проекту был сооружен пражский мост Штефаника.

Он автор ряда произведений на политические темы и в области философии архитектуры и искусства. С 1913 публиковал статьи о театральной сценографии и критику в журналах Volné směry, Umělecký měsíčník, Jeviště и др.

Сценические проекты осуществлял, в основном, в театре на Виноградах (Divadlo па Vinohradich) в Праге. Среди оформленных им более 400 спектаклей:
 «Гуситы» Дворжака (1919),
 «Геракл» Фишера (1920),
 «Пеликан» Стриндберга (1921),
 «Преступление и наказание» (1928), «Братья Карамазовы» по Достоевскому (1931),
 «R. U. R.» К. Чапека (1929),
 «На дне» Горького (1931),
 «Яношек» Магенаидра и много других.

Работы В. Гофман отличаются удачной планировкой сцены, живописным решением, использованием проекций.

В 1954 награждён орденом Труда (Чехословакия).

Ссылки 
 Vlastislav Hofman  
 Список сценографических работ В. Гофмана 

Архитекторы XX века
Архитекторы Чехии
Архитекторы по алфавиту
Графики Чехии
Графики Чехословакии
Сценографы XX века
Сценографы Чехии
Художники Чехословакии
Художники Чехии
Кавалеры чехословацкого ордена Труда
Лауреаты Государственной премии Чехословакии
Заслуженные художники
Авангардизм
Теоретики архитектуры
Архитекторы Праги